Asimakopoulou (), ist ein griechischer Nachname. Bekannter Namensträger sind:

 Panajota Asimakopoulou-Atzaka (* 20. Jahrhundert), griechische Christliche Archäologin und Byzantinistin.
 Anna-Michelle Asimakopoulou (* 1967),  griechische Juristin und Politikerin (ND)